Bogatschew oder Bogatschewa ist der Familienname folgender Personen:
 Irina Bogatschewa (* 1961), kirgisische Marathonläuferin
 Wiktor Fomitsch Bogatschew (* 1938), sowjetischer Ruderer